Gherman ist der Name folgender Orte:

in Rumänien:
 Gherman (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Gherman (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

in der Republik Moldau:
 Gherman (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni

Gherman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Gherman (* 1984), moldauischer Fußballspieler
 Grigore Gherman (* 1987), rumänischer Folkloresänger und TV-Moderator
 Marius Gherman (* 1967), rumänischer Turner
 Natalia Snegur-Gherman (* 1969), moldauische Diplomatin und Politikerin
 Simona Gherman (* 1985), rumänische Fechterin
 Stelian Gherman (* 1966), rumänischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 German